Yorkville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Yorkville (Illinois)
Yorkville (New York)
Yorkville (Ohio)
Yorkville (Tennessee)